

Онон — річка в Монголії та Росії (Забайкальський край)
 Онон — селище, Шилкинський район, Забайкальський край
 Онон — залізнична станція Забайкальської залізниці

Див. також 
 Ононськ
 Ононське